Brama Ciemna w Toruniu (niem. Finsteres Thor) – zabytkowa brama z końca XIX wieku w Toruniu.

Lokalizacja 
Brama znajduje się w centrum miasta, na granicy Zespołu Staromiejskiego i Przedmieścia św. Katarzyny, w sąsiedztwie m.in. ruin zamku krzyżackiego, Bastionu I Twierdzy Toruń i Teatru Lakowego Baj Pomorski.

Historia 

Po wojnie napoleońsko-rosyjskiej, na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego, Toruń włączono ponownie do Prus. Wówczas jego władze rozpoczęły na szeroką skalę rozbudowę miejskich fortyfikacji. Brama Murze Carnota powstała wraz z rozbudową potężnych obwarowań bastionowych z okresu 1629–1631. Pierwotnie w murze tym była tylko jedna brama (przęsło). Drugą, mniejszą, przebito w okresie międzywojennym i obecnie przebiega przez nią jezdnia ul. Wola Zamkowa, łącząca ul. Przedzamcze i Warszawską z ul. Bulwar Filadelfijski. Pierwotny otwór posiada oryginalne zawiasy oraz uszkodzenia od przejeżdżających pojazdów.  

W 1971 roku Twierdza Toruń została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Twierdza Toruń
Architektura klasycystyczna w Toruniu
Obiekty budowlane w Polsce oddane do użytku w XIX wieku